Litslena kan syfta på

 Litslena socken – en socken i Uppland
 Litslena landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Litslena församling – en tidigare församling Uppsala stift –2013
 Litslena kyrka – församlingskyrka i Villberga församling i Uppsala stift
 Litslenaby – kyrkbyn i Litslena socken
 Litslena distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–